Seitenbahn bezeichnet im Eisenbahnwesen:

eine Nebenbahn 
eine Stichstrecke 
die Ettlinger Seitenbahn, eine Bahnstrecke südlich von Karlsruhe